4 – liczba naturalna
 4 – rok naszej ery
 4 – rok przed naszą erą

Literatura 
 4 – powieść Waldemara Łysiaka
 IV – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 4 – album Beyoncé Knowles
 4 – album grupy Foreigner
 4 – album Andrzeja Smolika
 4 – album grupy Wilki
 4 – album zespołu B1A4
 Cztery – album zespołu Raz, Dwa, Trzy
 Cztery – album Eweliny Lisowskiej

Inne 
 4 – jedna z kart do gry
 4 (Westa) – planetoida

Zobacz też 

 Czwórka